Bubblegum (kauwgom),  soort kauwgom, geschikt om bellen te kunnen blazen.
 Bubblegum (muziekstijl)
 Bubble Gum, album van De Staat